Política 
 República — forma de governo na qual um representante, normalmente chamado presidente, é escolhido pelo povo, direta ou indiretamente, para ser o chefe de Estado

Toponímia 
 República (distrito de São Paulo)
 República (bairro de São Paulo)
 Estação República (Metrô de São Paulo)

Artes e meios de comunicação 
 A República — obra escrita pelo filósofo grego Platão
 República (filme) — documentário de curta-metragem do norte-americano Robert Kamer
 República (jornal) — jornal português
 República (minissérie) — minissérie exibida pela emissora brasileira Rede Globo em 1989
 Efígie da República — imagem alegórica de uma mulher, personificando o regime republicano
 La Repubblica — jornal italiano

Outros 
 República estudantil — habitação coletiva de estudantes

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de comunicações
Desambiguações de artes